Żniwiarz – amerykański serial
 Żniwiarz – powieść Gai Grzegorzewskiej
 Żniwiarz – seria książek Pauliny Hendel
 Żniwiarz – oddział bojowy Armii Krajowej

Zobacz też 
 żniwa